De burgemeestersverkiezingen van de Amerikaanse stad New York van 2013 vonden plaats op 5 november 2013. Zittend onafhankelijk burgemeester Michael Bloomberg mocht zich in verband met de termijnlimiet niet kandidaat stellen voor een derde termijn. De Democratische kandidaat Bill de Blasio, ombudsman van de stad, nam het op tegen de Republikeinse kandidaat Joe Lhota, voormalig voorzitter van de Metropolitan Transportation Authority. De Blasio won de verkiezingen met ruim 73% van de stemmen.

Democratische voorverkiezingen

Uitslagen per borough

Teruggetrokken
 Tom Allon, bestuursvoorzitter van Manhattan Media en voormalig onderwijzer

Republikeinse voorverkiezingen

Uitslagen per borough

Teruggetrokken
 Tom Allon, bestuursvoorzitter van Manhattan Media en voormalig onderwijzer
 Adolfo Carrión jr., voormalig directeur van het White House Office of Urban Affairs en voormalig stadsdeelvoorzitter van The Bronx
 Malcolm Smith, lid van en voormalig meerderheidsleider in de Senaat van de staat New York, voormalig luitenant-gouverneur van de staat New York

Uitslag algemene verkiezingen

Amerikaans
Burgemeester van New York
Amerikaanse politiek in 2013